Sentinel — тип патрульных катеров Береговой охраны США. Класс «Сентинел» разработан на базе проекта «Дамен Стэн Патрол 4708». 

Предназначены для патрулирования территориальных вод, проведения поисково-спасательных операций, борьбы с контрабандой, наркоторговлей и незаконной миграцией.

Строительство начато в 2008 году, первый катер вступил в строй в 2012 году.

Ссылки 

 Патрульные корабли класса Sentinel (Fast Response Cutter - FRC )
 БОХР США: смена стражи
 Береговая охрана США построит два новых корабля с базированием в Астории, штат Орегон
 Верфь Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 26-й катер класса «Сентинел»

Катера
Патрульные катера
Боевые катера США
Береговая охрана США